Les Masters de snooker 2004 ont  lieu du 1 au  au Wembley Conference Center de Londres en Angleterre.

Ils sont remportés par Paul Hunter aux dépens de Ronnie O'Sullivan par 10 frames à 9 et lui apportent ainsi son troisième succès dans l'épreuve.

Wild cards

Tableau final

Finale

Centuries (19) 

 138 Ronnie O'Sullivan
 127, 117, 110, 109, 102, 101 Paul Hunter
 118, 108 Ding Junhui
 115, 101 Jimmy White
 110, 100 John Higgins
 108, 102 Peter Ebdon
 105 Matthew Stevens
 103, 101 Mark Williams
 101 Stephen Hendry

Notes et références

Article connexe 
 Masters de snooker

Sport en Angleterre en 2004
Snooker en 2004
2004
Sport en février 2004